Eleven (undici in lingua inglese) può riferirsi a:

Letteratura 
 Urla d'amore (Eleven / The Snail-Watcher and Other Stories) – raccolta di Patricia Highsmith del 1970

Musica 
 Eleven – album degli Opus del 1981
 Eleven – album degli Eleven del 1993
 Eleven – album dei 22-Pistepirkko del 1998
 Eleven – album dei Sugarcult del 1999
 Eleven – album dei B'z del 2000
 Eleven – album del Der Bekannte Post Industrielle Trompeter del 2002
 Eleven – album dei Solid Vision del 2004
 Eleven – album degli Incognito del 2005
 Eleven – album di Martina McBride del 2011
 Eleven – singolo di Khalid del 2020
 Eleven – album di Tina Arena del 2015
 Eleven – gruppo musicale rock statunitense
 Eleven – casa discografica italiana
 Eleven: A Music Company – casa discografica australiana